Kabinett Tillich bezeichnet drei sächsische Landesregierungen:

 Kabinett Tillich I (18. Juni 2008 bis 30. September 2009)
 Kabinett Tillich II (30. September 2009 bis 13. November 2014)
 Kabinett Tillich III (13. November 2014 bis 12. Dezember 2017)